Municipio de Millbrook puede referirse a los siguientes municipios en los Estados Unidos:

 Municipio de Millbrook (condado de Peoria, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Peoria.
 Municipio de Millbrook (condado de Graham, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Graham.
 Municipio de Millbrook (condado de Mecosta, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Mecosta.